CIH est un sigle composé des trois lettres (C, I et H) qui peut faire référence à :
 CIH Bank (où CIH signifie Crédit immobilier et hôtelier), une banque marocaine ;
 Virus CIH (où CIH sont les initiales de son inventeur Cheng Ing-Hau), un virus informatique ;
 Classification internationale des handicaps,  une classification internationale des handicaps selon l'OMS ;
 Le Comité Interministériel du Handicap, instance du gouvernement français pour coordonner la politique du handicap ;
 Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (précédemment Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain).

CIH est un code qui peut faire référence à :
 , en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports